FSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fossil Downs (Australia)
 FMRIB Software Library (oppure FSL) – Libreria software contenente per la registratura d'immagini e l'analisi statistica di immagini di risonanza magnetica funzionale.